
Molekulska formula -{C4H9NO}- se može odnositi na:

 Butiramid
 Dimetilacetamid
 Izobutiramid
 Morfolin